Kirsch kan som auktorsförkortning betyda:

 John A.W. Kirsch
 Philip H. Kirsch
 Theodor Franz Wilhelm Kirsch

Robotskapade auktorsförkortningar